Emil Hartwich ist der Name folgender Personen:

* Emil Hartwich (Sportpädagoge) (Emil Ferdinand Hartwich; 1843–1886), deutscher Jurist und Sportpädagoge
 Emil Hermann Hartwich (Emil Hartwich; 1801–1879), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Emil Hartwig